

Patronyme 
 Gaetano Gariboldi (1815-1857), peintre italien
 Italo Gariboldi (1879-1970), général italien

Autre 
 Gariboldi, volcan d'Éthiopie